El Molinillo puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Molinillo, localidad del municipio de Huétor Santillán, en la provincia de Granada.
 El Molinillo, localidad del municipio de Lorca, en la provincia de Murcia.
 El Molinillo, barrio del distrito Centro, en la ciudad de Málaga.
 El Molinillo, localidad del municipio de Retuerta del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real.
 San Juan del Molinillo, municipio de la provincia de Ávila.
 Santiago del Molinillo, localidad del municipio de Las Omañas, en la provincia de León.